Sainte-Geneviève eller Sainte Genevieve kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Sainte-Geneviève, Aisne, departementet Aisne i regionen Hauts-de-France, 
 Sainte-Geneviève, Manche, departementet Manche i regionen Normandie, 
 Sainte-Geneviève, Meurthe-et-Moselle, departementet Meurthe-et-Moselle i regionen Grand Est, 
 Sainte-Geneviève, Oise, departementet Oise i regionen Hauts-de-France, 
 Sainte-Geneviève, Seine-Maritime, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie, 
 Sainte-Geneviève-des-Bois, Essonne, departementet Essonne i regionen Île-de-France, 
 Sainte-Geneviève-des-Bois, Loiret, departementet Loiret i regionen Centre-Val de Loire, 
 Sainte-Geneviève-lès-Gasny, departementet Eure i regionen Normandie, 
 Sainte-Geneviève-sur-Argence, före detta kommun, departementet Aveyron, 
 Sainte-Geneviève (kloster), Paris,

USA 
 Sainte Genevieve, Missouri